Олег Григорьевич Мищенко:
* Мищенко, Олег Григорьевич (1936—2014) — советский тренер по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР.
 Мищенко, Олег Григорьевич (1957—1995) — лейтенант милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей во время штурма Грозного.
 Мищенко, Олег Григорьевич (род. 1968) — белорусский военный и государственный деятель, генерал-майор.